Le terme Poncheville constitue un patronyme de famille d'origine française. Ce terme peut se référer à :

Personnes

 André Mabille de Poncheville, né à Valenciennes le  et mort à Wacquinghen, le , est un écrivain, poète, docteur en droit et journaliste français.
 Charles Thellier de Poncheville, né le  à Valenciennes (Nord) et décédé le  à Lille (Nord), est  un homme politique français ;  
 Marie-Jaoul de Poncheville ( - ), réalisatrice française.

Toponymes

Lac Poncheville, un plan d'eau douce de Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
Poncheville, un village de l'Est du Québec situé sur la péninsule gaspésienne dans la région du Bas-Saint-Laurent faisant partie de la ville de Matane dans la municipalité régionale de comté (MRC) de la Matanie au Canada.